Юрий Васильевич Нечушкин (род. 1 октября 1953 года, Мытищи) — советский и российский волейболист, тренер, мастер спорта СССР международного класса (1975), заслуженный тренер РСФСР (1991). Декан физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Биография 
Юрий Нечушкин родился 1 октября 1953 года в Мытищах. Окончил Московский авиационный институт (1977), аспирантуру Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (1983), Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (1989).

С 1972 по 1982 год выступал за команду МВТУ им. Н. Э. Баумана (Москва), с которой стал бронзовым призёром чемпионата СССР (1977), победителем Кубка СССР (1972, 1981). В 1975 и 1979 годах — победитель Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы.

После завершения игровой карьеры стал главным тренером команды МВТУ (ныне — МГТУ). Под его руководством столичные волейболисты выиграли бронзовые медали Открытого чемпионата СНГ (1991/92), становились чемпионами России (2000/01) и дважды — серебряными призёрами национальных первенств (1992, 2001/02). С 2000 года — президент волейбольного клуба МГТУ. Входил в тренерский штаб молодёжных сборных СССР (1987) и России (1996), национальной сборной страны (1998). Юрий Нечушкин — один из первых тренеров олимпийского чемпиона Тараса Хтея.

С 2005 года работает доцентом и заведующим кафедрой физического воспитания, деканом физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 2006 года — член президиума Московской федерации волейбола.

В 1998 году награждён почётным знаком «За развитие физической культуры и спорта», в 2008 году — почётным знаком «За развитие волейбола в России». Кандидат педагогических наук (2014).

Юрий Нечушкин женат, у него два сына.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Юрий Нечушкин на сайте МГТУ 

Волейболисты СССР
Игроки ВК МГТУ
Волейбольные тренеры СССР
Волейбольные тренеры России
Тренеры мужской сборной России по волейболу
Выпускники Московского авиационного института
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Выпускники МГТУ
Преподаватели МГТУ
Деканы МГТУ
Кандидаты педагогических наук